Muchin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Muchin (* 1998), kasachischer Biathlet
 Alexander Olegowitsch Muchin (* 2002), russischer Fußballspieler
 Fjodor Nikanorowitsch Muchin (1878–1919), russischer Revolutionär
 Igor Wladimirowitsch Muchin (* 1961), sowjetischer und russischer Fotograf

 Lew Dmitrijewitsch Muchin (1936–1977), sowjetischer Boxer und Olympiagewinner
 Maxim Andrejewitsch Muchin (* 2001), russischer Fußballspieler
 Mykola Muchin-Koloda (1916–1962), ukrainischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Nikolai Muchin (* 1955), sowjetischer und russischer Maler und Bildhauer
 Rinat Muchin (* 1994), kasachischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Muchina